Donaldson puede refirerse a:

Apellido 

 Donalson, apellido.

Toponimia 

 Donaldson (Arkansas), pueblo ubicado en el condado de Hot Spring en el estado estadounidense de Arkansas.
 Donaldson (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de Kittson en el estado estadounidense de Minnesota.
 Donaldson (Pensilvania), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Schuylkill en el estado estadounidense de Pensilvania.

Miscelánea 

 Teoría de Donaldson

Referencias